Deodato ist der Familienname folgender Personen:

 Eumir Deodato (* 1942), brasilianischer Jazzmusiker
 Mike Deodato (* 1963), brasilianischer Comiczeichner
 Ruggero Deodato (1939–2022), italienischer Filmregisseur, Schauspieler und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Deodatus
 Diodato
 Theodat